En Pologne, Krynki est le nom :

 du village de Krynki, dans la voïvodie de Mazovie.

 de la gmina de Krynki, dans le powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 de la ville de Krynki, chef-lieu de cette gmina.

 du village de Krynki, dans la voïvodie de Sainte-Croix.